Ā, ā (A с макроном) — буква расширенной латиницы. Используется в классической латыни, а также является второй по счёту буквой латышского языка и языка маори (Новая Зеландия).

Использование 
 Классическая латынь использовала Ā для записи долгого звука  в словах  «римляне»,  «максимальный».
 Латышский язык использует букву для записи долгого звука [аː], например, в словах  «в году»,  «в составе»,  «дом» и др.
 Язык маори использует букву для записи долгого звука [аː], как в слове  «маори», а также английского дифтонга /ei/ в заимствованиях типа  (напиток «Пауэрэйд», ).
 В пиньине эта буква означает звук «а» с высоким ровным тоном.
 В ромадзи буква используется для записи долгого звука [аː].

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Ссылки 

Латышский язык
Маори